Niederstein ist

ein Familienname:
 Carl Wilhelm Niederstein (1864–1922), deutscher Reichsgerichtsrat
 Hans-Gert Niederstein (1928–1985) hochgraduierter Meister in Jiu Jitsu und in Judo und Präsident der Verbände Korporation Internationaler Danträger e.V. (KID) und des Deutschen Jiu Jitsu Bundes e.V. (DJJB)

ein Ortsname:
 Niederstein (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern